Hawaiano – ciò che è pertinente alle Hawaii
 Hawaiano – lingua hawaiana